Oldřiš bzw. Oldříš ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Oldřiš, deutsch Ullersdorf, Gemeinde im Okres Svitavy
 Oldřiš, deutsch Ulrichschlag, Ortsteil von Blažejov, Okres Jindřichův Hradec
 Oldřiš (Krouna), deutsch Woldrisch, Ortsteil von  Krouna, Okres Chrudim
 Oldřiš u Merklína, deutsch Ullersgrün, Ortsteil von Merklín, Okres Karlovy Vary
 Oldříš, Wüstung in der Gemeinde Moldava, Okres Teplice

 Dolní Oldřiš, Ortsteil von Bulovka, Okres Liberec